29-я церемония вручения наград премии «Золотая малина» за сомнительные заслуги в области кинематографа за 2008 год. Лауреаты были объявлены 21 февраля 2009 года в Лос-Анджелесе.

Пэрис Хилтон получила три премии «Золотая малина»: за худшую женскую роль, худшую женскую роль второго плана и худший актёрский дуэт с двумя другими актрисами. «Секс-гуру» назван худшим фильмом 2008 года. Майк Майерс, выступивший соавтором сценария и сыгравший главную роль в этом фильме, был удостоен двух наград. Фильм Стивена Спилберга «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» заслужил звание худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат.

Лауреаты и номинанты 
Число наград / общие число номинаций
 3/6: «Секс-гуру»
 2/5: «Красавица и уродина»
 1/1: «Мамма Mia!» / «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» / «Постал» / «Тоннельные крысы 1968» / «Рипо! Генетическая опера»

См. также 
 Оскар 2009 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 Золотой глобус 2009 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 2009 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 Премия Гильдии киноактёров США 2009 (премия Гильдии киноактёров США)
 Сатурн 2009 (премия за заслуги в области фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)

Ссылки 
 Razzie Awards: 2009 
 Lenta.ru: Кино: Пэрис Хилтон получила три премии «Золотая малина» 

Церемонии вручения кинопремии «Золотая малина»
События 21 февраля
Февраль 2009 года
2009 год в Калифорнии
Кинопремии 2009 года